Константинопольская обсерватория Такиюддина — астрономическая обсерватория, основанная в 1577 году в Константинополе (сейчас Стамбул) Такиюддином аш-Шами. Была одной из крупнейших астрономических обсерваторий средневекового мира. Однако обсерватория просуществовала всего несколько лет и была разрушена в 1580 году.

История 
В 1574 году Мурад III стал султаном Османской империи. Главный астроном империи Такиюддин аш-Шами обратился к султану с ходатайством о финансировании строительства огромной обсерватории, которая могла бы конкурировать с Самаркандской обсерваторией Улугбека. Султан одобрил предложение, и строительство обсерватории было завершено в 1577 году почти одновременно с обсерваторией Тихо Браге в Ураниборге.

Обсерватория состояла из двух больших строений, расположенных на холме, с видом на европейскую часть Константинополя и хорошим обзором ночного неба. Как и в современной обсерватории, главное здание было зарезервировано для библиотеки и жилых помещений для персонала, а в меньшем здании располагалась коллекция инструментов, созданных Такиюддином. Они включали гигантскую армиллярную сферу и точные механические астрономические часы для измерения положения и скорости движения планет. С помощью этих инструментов Такиюддин надеялся обновить старые астрономические таблицы, описывающие движение планет, солнца и луны.

Через несколько месяцев после завершения строительства обсерватории в небе появилась комета с огромным хвостом, и султан Мурад III потребовал от своего астронома сделать по этому поводу предсказание. «Работая день и ночь без еды и отдыха», Такиюдин изучил комету и пришёл к выводу, что она «знак благополучия и великолепия» и предвещает «завоевание Персии». Однако, вместо предсказанного благополучия, в нескольких провинциях империи вспыхнула чума, также умерли несколько важных лиц. Исламское духовенство Османской империи относилось к астрономии как к уважаемой и дозволенной науке, чего нельзя было сказать об астрологии, считавшейся гаданием и, следовательно, противоречащей шариату. Обсерватория была уничтожена, чтобы предотвратить её дальнейшее использование в астрологических целях.

Инструменты 

Такиюддин написал важный трактат об астрономических инструментах под названием Инструменты наблюдения из астрономической таблицы Царя царей, в котором описываются астрономические инструменты, используемые в Константинопольской обсерватории. К ним относятся древние инструменты, такие как армиллярная сфера, параллактическая линейка, и астролябия; средневековые мусульманские инструменты, такие как универсальная астролябия, азимутальные и настенные квадранты и секстанты; и несколько инструментов, которые он изобрёл сам, в том числе mushabbaha bi'l manattiq, секстант в рамке со шнурами для определения точек равноденствия, подобный тому, который впоследствии использовал Тихо Браге, и деревянный квадрант для измерения азимутов и восхождений. Однако наиболее важным его инструментом являются «наблюдательные часы», которые в своей книге «Древо высшего познания» Такиюддин описывает как «механические часы с тремя циферблатами, которые показывают часы, минуты и секунды. каждую минуту мы разделили на пять секунд». Часы использовались для измерения прямого восхождения звёзд. Это считается одним из самых важных нововведений в практической астрономии XVI века, поскольку в начале века часы считались недостаточно точными для их использования в астрономических наблюдениях.

Такиюддин создал в Константинопольской обсерватории «удивительно современный» земной шар, один из самых первых в своём роде

Наблюдения 
Такиюддин использовал свои новые «наблюдательные часы» для создания зиджа (названного «Высшее познание в Царстве вращающихся сфер»), более точного, чем у его предшественников, Тихо Браге и Николая Коперника. Такиюддин был первым астрономом, который использовал в своих наблюдениях десятичные дроби, а не шестидесятеричные, используемые его предшественниками и современниками. Он также использовал метод «трёхточечного наблюдения» Аль-Бируни. В «Высшем познании в царстве вращающихся сфер» Такиюддин описал расположение этих точек как «две из них находятся в оппозиции к эклиптике, а третья — в любом желаемом месте эклиптики». он использовал этот метод для расчёта эксцентиситета орбиты Солнца и годового движения апогея, как и Тихо Браге и Коперник вскоре после этого, хотя значения Такиюддина были более точными, благодаря его использованию наблюдательных часов и других, более точных инструментов.

См. также 
 Астрономия исламского Средневековья
 Великая комета 1577 года
 Такиюддин аш-Шами

Примечания

Литература 
 
 Ahmad Y Hassan, Taqi al-Din and Arabic Mechanical Engineering, Institute for the History of Arabic Science, Aleppo University, 1976, pp. 34–35.
 Antoine Gautier, L'âge d'or de l'astronomie ottomane, in L'Astronomie, (Monthly magazine created by Camille Flammarion in 1882), December 2005, volume 119.

Астрономические обсерватории Турции
Культура Османской империи
Появились в 1577 году
1577 год в науке